Грилихес — еврейская фамилия. Образована от прозвища Грилих. Скорее всего, в его основе лежит немецкое слово grillig — «причудливый, капризный». Суффикс -ес появился позднее, под влиянием иврита или балтийских языков.

 Грилихес, Авенир Гиршевич (1822—1905) — штатный медальер Санкт-Петербургского монетного двора.
 Грилихес, Авраам Авенирович (1852—1912) — старший медальер Санкт-Петербургского монетного двора, сын Авенира Гиршевича.
 Грилихес, Владимир Александрович (1938—2008) — российский учёный в области космических солнечных энергетических установок, доктор технических наук, профессор.
 Грилихес, Леонид Ефимович (род. 1961) — протоиерей Русской православной церкви, доцент МДА, библеист, преподаватель семитских языков, переводчик.
 Грилихес, Цви (1930—1999) — американский экономист.